Pon poate fi:

 Pon and Zi, două personaje desenate de Jeff Thomas
 Pon de Replay, discul single de debut al cântăreț ei Rihanna

Vezi și 
 Pont